Afroaves è un clade di uccelli, composto da martin pescatori e affini (Coraciiformes), picchi e affini (Piciformes), buceri e affini (Bucerotiformes), trogoni (Trogoniformes), curol (Leptosomatiformes), uccelli topo (Coliiformes), gufi (Strigiformes), rapaci (Accipitriformes) e avvoltoi del Nuovo Mondo (Cathartiformes). I cladi più basali sono predatori, suggerendo anche l'ultimo antenato comune del gruppo fosse un predatore.

Cladogramma sulle relazioni di Afroaves basato sugli studi Prum, RO et al. (2015) con alcuni nomi di clade sugli studi di Yury, T. et al. (2013) e Kimball et al. (2013).

Note

Altri progetti 

Aves